Gitt ist der Familienname folgender Personen: 

 Erwin Gitt (1910–1975), deutscher Filmproduktions- und Herstellungsleiter
 Werner Gitt (* 1937), deutscher Buchautor und Kreationist

Siehe auch:
 GIT